Republic — может означать:

 Republic — российское интернет-издание.
 Republic — шестой студийный альбом британской группы New Order.

См. также  
 Рипаблик